Карагезян — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Карагезян, Арутюн Арпиарович (1959—2018) — депутат парламента Армении.
 Карагезян, Седа Багратовна (1919—1978) — советский живописец.
 Карагезян, Семён Абрамович (1923—1984) — советский спортсмен, Заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике.

См. также 
 Карагезов